Lilla Råbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Råbergstjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lilla Råbergstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Råbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn